Межигаи () — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 19 человек. Занимает площадь 2,11 км². Почтовый индекс — 77035. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Межигаи на сайте Верховной рады Украины